Калиновский сельсовет — упразднённое сельское поселение в Александровском районе Ставропольского края Российской Федерации.

Административный центр — село Калиновское.

География 
Находится в северной части Александровского района. Площадь сельсовета — 216,0 км2

История 
Статус и границы сельского поселения установлены Законом Ставропольского края от 4 октября 2004 года № 88-КЗ «О наделении муниципальных образований Ставропольского края статусом городского, сельского поселения, городского округа, муниципального района».

С 16 марта 2020 года, в соответствии с Законом Ставропольского края от 31 января 2020 г. № 1-кз, все муниципальные образования Александровского муниципального района были преобразованы путём их объединения в единое муниципальное образование Александровский муниципальный округ.

Население 

Демография
В 2011 году родилось 46 человек, умерло — 81

 Национальный состав
По итогам переписи населения 2010 года проживали следующие национальности (национальности менее 1 %, см. в сноске к строке «Другие»):

Состав сельского поселения

Местное самоуправление

Дума Калиновского сельсовета 
Срок полномочий депутатов — 5 лет; дата избрания депутатов — 13 сентября 2015 года; количество депутатов — 10 чел.

Председатели Думы
 Гладкова Ольга Алексеевна (на непостоянной основе) (исполнение полномочий прекращено)
 Ситников Иван Дмитриевич (на постоянной основе)

Администрация Калиновского сельсовета 
Главы администрации
 с 10 октября 2010 года — Евглевский Иван Дмитриевич (исполнение полномочий прекращено);
 с 13 сентября 2015 года — Ситников Иван Дмитриевич (срок полномочий — 5 лет)

Инфраструктура 
 Участковая больница
 Фельдшерско-акушерский пункт
 Школа на 274 учащихся

Примечания 

Упразднённые муниципальные образования Александровского района Ставропольского края
Упразднённые сельские поселения Ставропольского края
Сельские поселения, упразднённые в 2020 году